Det har funnits flera personer med namnet Otto Holmdahl, bland andra:

Otto Holmdahl (borgmästare), riksdagsman och borgmästare i Karlskrona, född 1860.
Otto Holmdahl (teolog), riksdagsman och generaldirektör, född 1881.